Вале́рий Виногра́дов:
 Виноградов, Валерий Андреевич (1930—1988) — советский актёр.
 Виноградов, Валерий Арменакович (род. 1956) — гитарист, мультиинструменталист.
 Виноградов, Валерий Николаевич (род. 1954) — российский учёный в области зоотехнии, член-корреспондент РАСХН и РАН.